La Pièce maîtresse est le quatrième album de Busta Flex sorti en 2006.

Liste des titres

Notes et références

Lien externe 
 

Album de hip-hop français
Album musical sorti en 2006
Album de Busta Flex